Vachter Fanni (2001. május 14. –) magyar női korosztályos válogatott labdarúgó, az MTK Budapest védője.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A válogatottban 
2018. július 29-én a Balaton-kupán lépett első ízben pályára a válogatottban Fehéroroszország ellen.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Magyar másodosztályú bajnok (1):
Diósgyőri VTK (1): 2016–17

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2022. augusztus 12-el bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

2001-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DVTK női labdarúgói
Az MTK női labdarúgói